TIsserant est un patronyme français très présent dans le quart nord-est de la France, en particulier en Lorraine et surtout dans le département des Vosges.

Onomastique 
Tisserant comme , lui aussi patronyme lorrain et en particulier vosgien, est tiré du nom de métier tisserand, « celui qui tisse ».

Personnalités 
 Jean Tisserant, ou Jean Tisserand ou Jehan Tisserant ou Jean Tisseran ou Johannes Tisserandus ou Tifferand ou Tissarandus ou Tirlandus (mort en 1497), franciscain cordelier, fondateur d'un monastère, prédicateur ;
 Eugène Tisserant (1884-1972), né à Nancy, orientaliste et cardinal français  ;
 Charles Tisserant (1886-1962), né à Nancy, frère du précédent, missionnaire en Afrique et savant botaniste, dénonciateur de l'esclavage ;
 Guy Tisserant (1961-), pongiste handisport, né à Charmes dans les Vosges, quatre fois champion paralympique et numéro un mondial de 1992 à 1998 ;
 Jean-Marc Tisserant (1942-2006), écrivain français ;

Odonymie 
 Rue du Cardinal-Tisserant, une rue de Nancy baptisée ainsi en l'honneur du cardinal Eugène Tisserant.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien